Super Mario World es un videojuego de plataformas desarrollado por Nintendo para la Super Nintendo Entertainment System.

Super Mario World puede referirse también a:

 Super Mario World (Sega Mega Drive), un videojuego hack para la Sega Mega Drive basado en Squirrel King;
 Super Mario World (serie de TV), serie de animación basada en Super Mario World;
 Super Mario World 2: Yoshi's Island, videojuego de plataformas para la Super Nintendo Entertainment System precuela de SMW; o
 Super Mario World: Let's Fight!, Secuela del videojuego Super Mario World desarrollada por RetroWorld Games.